2 miejscowości w Polsce: 
 Buszyce – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Baranów 
 Buszyce – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Lewin Brzeski